Artem Radčenko – calciatore ucraino
 Dmitrij Radčenko – ex calciatore sovietico
 Liudmila Radchenko – modella, attrice e artista russa
 Olena Radčenko – ex pallamanista ucraina